Het ATP-toernooi van Chengdu 2019 (met de officiële naam Chengdu Open 2019) werd van 23 tot en met 29 september 2019 gespeeld in de Chinese stad Chengdu. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Sichuan International Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chengdu
ATP-toernooi van Chengdu